La rhinotrachéite peut se rapporter à :
 la rhinotrachéite infectieuse bovine (abréviation anglaise : IBR),
 la rhinotrachéite virale féline (RVF), chez le chat.

Liste de maladies animales